Das Dry Blackthorn Cider Masters 1983, kurz Blackthorn Masters, war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 19. Februar 1983 in Oldham (Lancashire) ausgetragen wurde. Der Gewinner John Lowe erhielt ein Preisgeld von 3.000 Pfund, der Finalist Eric Bristow erhielt 1.500 Pfund.

Turnierplan

Weblinks 
 Dry Blackthorn Cider Masters 1983. In: mastercaller.com, abgerufen am 22. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1983
Dartveranstaltung 1983